Mosdóczi Evelin (Berettyóújfalu, 1994. október 26. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. A Ferencvárosi TC labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2006-ban a Debreceni Utánpótlás SE csapatában kezdte a labdarúgást. Junior játékosként szerepelt az Olimpia NFK, a Völgységi NSE és a Nyíregyháza Spartacus csapatában. A 2009–10-es idényben bemutatkozott a Nyíregyháza felnőtt csapatában a másodosztályban. 2010 óta a Ferencváros játékosa. Itt debütált az élvonalban.

A válogatottban
2013 óta 61 alkalommal szerepelt a válogatottban és négy gólt szerzett. 2020 márciusában részt vett a Alanyában rendezett Török-kupán.

Sikerei, díjai

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 

1994-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Nyíregyháza Spartacus női labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói
Berettyóújfaluiak